Douvan peut désigner :

Patronyme
 Sémion Ezrovitch Douvan, maire d’Eupatoria de 1906 jusqu’à la révolution
 Isaak Ezrovitch Douvan, acteur et metteur en scène de théâtre

Homonymie de patronyme